Mazzarella ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Mazzarella (1764–1823), italienischer Dichter, Rechtsanwalt und Patriot
 Carlo Mazzarella (1919–1993), italienischer Schauspieler
 Eugenio Mazzarella (* 1951), italienischer Philosoph
 Merete Mazzarella (* 1945), finnische Literaturwissenschaftlerin
 Nick Mazzarella (* 1984), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Piero Mazzarella (* 1928), italienischer Schauspieler